

Patronyme

 Édouard d'Anglemont (1798-1876), dramaturge, librettiste et poète français ;
 Alexandre Privat d'Anglemont (1815-1859), écrivain et journaliste  français.

Toponyme 

 Anglemont, commune française du département des Vosges en région Lorraine.